Lerman est un patronyme d'origine Yiddish (, , , ).

 Diego Lerman (1976-), réalisateur argentin ;
 Dragutin Lerman (1863-1918), explorateur croate ;
 Eleanor Lerman (1952-), romancière américaine ;
  (1925-2012), un scientifique américain surtout connu pour ses travaux sur l'ADN ;
 Logan Lerman (1992-), acteur américain 
 Oscar Lerman (1919-1992), imprésario américain de boîte de nuit, et producteur de théâtre et de cinéma.

 Henry Lehrman (1886-1946), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Henry Lehrman Comedies, une société de production cinématographique américaine créée en 1919 par Henry Lehrman.

Voir aussi 
 Lehrer
 Lerner

Patronyme juif